Antonic ist der Nachname folgender Personen:
 Thomas Antonic (* 1980), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Voja Antonic (* 1952), jugoslawischer Erfinder und Autor